Екатерина Юрьевна Артамонова (род. 3 июня 1989 года) — российская гандболистка, игрок клуба «Ростов-Дон». Бронзовый призер Чемпионата России 2010 и Серебряный призер Чемпионата России 2011. Кандидат в мастера спорта Российской Федерации. Воспитанница волгоградской школы гандбола.

Биография 
Когда Екатерину Артамонову пригласили выступать за команду высшей лиги «Ростов-Дон-2», то она сначала думала отказаться от этой поездки. Однако, согласилась и вместе с тренером В. Вяхиревым переехала в Ростов-на-Дону.

С тех пор в ряду её достижений:
 Бронзовый призёр первенства России среди девушек 1989 года рождения
 Чемпион России среди команд дублирующих составов 2006 года
 Серебряный призёр Чемпионата России среди команд дублирующих составов 2007 года
 Обладатель Кубка России 2007 и 2008 годов
 Финалист Кубка России 2010 года
 Бронзовый призёр Чемпионата России 2010 года
 Финалист Кубка России 2011 года
 Серебряный призёр Чемпионата России 2011 года

В 2013 году была вызвана в состав Женской сборной России по гандболу и отправилась на матч отборочного турнира чемпионата мира против Голландии. Помимо неё в Нидерландах играли ещё четыре гандболистки из её клуба «Ростов-Дон»: Галина Габисова, Марина Ярцева, Анна Сень и Владлена Бобровникова.

Примечания

Источники 
 

Гандболистки России
Игроки ГК «Ростов-Дон»